Het tennistoernooi van Luxemburg (officieel Luxembourg Ladies Tennis Masters) van 2022 vond plaats van donderdag 20 tot en met zondag 23 oktober 2022 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de eerste editie van het invitatie­toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Opzet – Het evenement is een invitatietoernooi voor acht voormalige topspeelsters, die geen WTA-rang­lijst­positie meer hebben. Twee van hen hebben ooit de WTA-ranglijst aangevoerd, en nog twee behoorden tot de top tien.

Toernooisamenvatting 
In deze eerste editie kwamen alle deelneemsters uit Europa. In plaats van een eventuele derde set werd een match-tiebreak gespeeld.

Het tweede reekshoofd, Kim Clijsters uit België, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Zwitserse Martina Hingis in twee sets. Clijsters won € 40.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kiki Bertens verloor haar openings­partij. De Servische Jelena Janković maakte tijdens de zesde game van haar eerste­ronde­partij een misstap waardoor zij haar achillespees blesseerde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld 
 Bron:

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema
 Officiële website

Luxemburg 2022
Luxemburg